Санаторий под клепсидрой  — польский  фильм 1973 года по мотивам одноименной книги Бруно Шульца, режиссёра Войцеха Хаса. 
Яркий образец сюрреализма в кино.

Сюжет 
Главный герой фильма, Йозеф, направляется в санаторий, где при смерти находится его отец. Доктор Готар, директор этого странного заведения, объясняет ему, что в зависимости от относительности времени, в котором существуют пациенты, его отец мертв для всех остальных, но не для тех, кто находится здесь. 

Человек бродит внутри санатория и по его ближайшим окрестностям, пересекает пришедшие в упадок комнаты, таинственные причудливые сады. Он видит места, где проходило его детство, разговаривает с самим собой ребенком, со своей матерью, видит своего отца, знакомого еврейского торговца тканью; встречается с историческими персонажами, в том числе Бисмарком.

Стиль и отзывы 
Как и книга Бруно Шульца, фильм Хаса — феномен напоенной мистицизмом культуры Галиции. 
Фильм отмечен изощрённостью киноязыка, особым, экзистенциальным переживанием пространства и времени. 
Визуальный ряд фильма выдаёт также влияние полотен Марка Шагала (автор книги «Санаторий под клепсидрой» Бруно Шульц был также и художником, но почти все его работы утрачены). Вереницу аналогий можно продолжить романом Томаса Манна «Волшебная гора».

Работа над фильмом «Санаторий под клепсидрой» потребовала колоссального бюджета и продолжалась на протяжении пяти лет. 

Среди критиков преобладали восторженные отзывы. Один из них отметил стилистическое родство картины с фильмами Тарковского, Феллини и Терри Гиллиама.

Название 
Клепсидра — не только название старинного прибора для измерения времени при помощи воды. Поляки называют этим словом расклеиваемые в общественных местах некрологи (подобная традиция существует и в Болгарии).

В ролях 
 Ян Новицкий — Йозеф
 Тадеуш Кондрат — Якуб, отец Йозефа
 Ирена Орская — мать Йозефа
 Халина Ковальская — Аделя
 Божена Адамек — Бьянка
 Густав Холоубек — доктор Готар
 Мечислав Войт — слепой проводник
 Ирена Малькевич — дама в чёрном
 Павел Унруг — орнитолог
 Марек Барбасевич — официант
 Юзеф Лодыньский — дворецкий в музее
 Мирослава Ломбардо — королева Драга
 Влодзимеж Новак — эрцгерцог Максимилиан
 Ежи Янечек — анархист
 Ежи Брашка — фигура в музее
 Тадеуш Шмидт — офицер

Награды 
 1973 — специальный приз жюри на МКФ в Канне
 1973 — приз «Золотой астероид» на МКФ фантастических фильмов в Триесте
 1974 — награды художникам фильма Анджею Плоцкому и Ежи Скажинскому на национальном фестивале художественных фильмов в Гданьске

Примечания

Ссылки 
  Рецензия, развернутая фильмографическая справка, кадры из фильма
 Статья Анн-Герен Кастель, автора докторской диссертации о фильме
 Sanatorium pod Klepsydra (The Hour-Glass Sanatorium) (The Sandglass) //Rotten Tomatoes

Сюрреалистические фильмы
Научно-фантастические фильмы Польши
Экранизации литературных произведений
Фильмы-притчи
Фильмы Войцеха Хаса
Фильмы-драмы Польши
Фильмы ужасов Польши
Фильмы ужасов 1973 года
Фильмы о детях